Flávio Amado da Silva, mais conhecido como Flávio Amado, ou simplesmente Flávio (Luanda, 30 de dezembro de 1979), é um ex-futebolista angolano que atuava como atacante, e que geralmente jogava ao lado do astro Akwá, no ataque angolano.

Carreira 
Flávio marcou três dos quatro golos de cabeça. Na Angola na Copa Africana das Nações 2006, apesar de ser mais conhecido como criador de jogadas do que como finalizador. Gosta de enfrentar a defesa adversária e fazer cruzamentos precisos. Em 2005, foi jogar no Al Ahly, aonde conquistou a Copa dos Campeões Africanos e representou o continente no Mundial de Clubes da FIFA de 2006.

Ele também marcou o único golo da seleção angolana em uma Copa do Mundo.

Flávio representou o elenco da Seleção Angolana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.
Actualmente, Flávio é treinador adjunto da equipa sénior do clube desportivo Atlético Petróleo de Luanda (vulgo Petro de Luanda), que juntamente com a sua equipa técnica, assumiram a responsabilidade em treinar a Seleção Nacional de Futebol, acumulando entretanto funções, nos dois órgãos desportivos nacionais.

Ligações externas 
 

Naturais de Luanda
Futebolistas de Angola
Futebolistas do Al-Shabab Al Arabi Club
Futebolistas do Al-Ahly Sporting Club
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006